Тургумбаев — фамилия; имеет женскую форму Тургумбаева.
 Тургумбаев, Аманжол Тургумбаевич (1913—1987) — участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
 Тургумбаев, Кабидолла Кублан-Улы (1930—1997) — советский деятель сельского хозяйства, директор совхоза, Герой Социалистического Труда.